Torpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torpasjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (40,3 ha)
Torpasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (12,9 ha)
Torpasjön, Västergötland, sjö i Falkenbergs kommun,  (7,45 ha)
Torpasjön, konstgjord sjö i Falköpings kommun,  (ca 2,5 ha)

Se även
Torpsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn